En Pologne, Zagórki peut faire référence à :

 Zagórki, un village de la voïvodie de Łódź,
 Zagórki, un village de la voïvodie de Podlachie,
 Zagórki, un village du powiat de Człuchów de la voïvodie de Poméranie,
 Zagórki, un village du powiat de Słupsk de la voïvodie de Poméranie,
 Zagórki, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.